Gianfranca Gabellini (Scilla Gabel) – attrice italiana
 Stefano Gabellini – pilota automobilistico italiano

Pagine correlate 

Gabellino